Desa Trengguli kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Trengguli (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 111,12), Jawa Tengah, 
 Desa Trengguli (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 110,70), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar